Električka může znamenat:

 slovenský a zastaralý český název pro tramvaj
 električka (železnice) – název příměstských vlaků v Rusku, na Ukrajině a v některých dalších státech Východního bloku
 obecný název Tatranských elektrických železnic